Андрей Сафронович Ткаченко (1913 — до 1973) — советский техник-металлург, начальник литейного цеха завода «Запорожсталь», лауреат Ленинской премии (1967) за участие в разработке и внедрении в производство технологии литейного производства изготовления стержней и форм из жидких самотвердеющих смесей.

Биография 
Окончил Запорожский металлургический техникум (1933) и два курса Запорожского машиностроительного института (1939—1941).

С 1934 г. работал в литейном цехе завода «Запорожсталь». С 1946 г. начальник литейного цеха. Работал на заводе до последних дней жизни.

Награждён орденами и медалями.

Умер до 1973 года.

Примечания 

Металлурги СССР
Персоналии:Запорожсталь
Выпускники Запорожского металлургического колледжа